Le Nori est une algue séchée utilisée dans la cuisine japonaise ;
 Nori est un Nain dans Bilbo le Hobbit, roman de J. R. R. Tolkien.
 La princesse Nori du Japon.